Herrarnas turnering i landhockey vid olympiska sommarspelen 2004 spelades mellan den 15 och 27 augusti 2004. Alla matcher spelades på Hellinikon Olympic Hockey Centre i Aten och totalt 12 lag deltog. De 12 lagen delades upp i två grupper om sex lag i varje grupp. De två främsta i varje grupp gick vidare till medaljspel, medan de övriga lagen spelade placeringsmatcher. Det lag som vann turneringen och därmed vann guld var Australien. Nederländerna vann silver och Tyskland vann brons.

Medaljörer

Grupper

Grupp A: 

Grupp B:

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Nionde till tolfte plats

Femte till åttonde plats

Slutspel

Referenser

Landhockey vid olympiska sommarspelen 2004